Степан Томаш (, , ? — 10 июля 1461) — король Боснии.

Биография 
Степан Томаш был незаконным сыном короля Стефана Остоя. Он взошёл на трон после смерти в 1443 году бездетного короля Твртко II.

В молодости Степан Томаш, как и большинство жителей Боснии, был богумилом, однако впоследствии принял католичество. 19 мая 1445 года папа Евгений IV признал его королём Боснии и дал разрешение на развод с Воячей. 26 мая 1446 года Стефан Томаш женился на Катарине, дочери богатого герцога Степана Вукчича Косача из современной Герцеговины, что положило конец политической нестабильности в стране.

Дети 
От брака с Воячей у Стефана Томаша был сын:
 Степан Томашевич (? — 1463), последний король Боснии
От брака с Катариной Боснийской у Стефана Томаша было трое детей:
 Катарина
 Сигизмунд (переехал в Османскую империю, принял ислам и сменил имя на Исхак-бей Кралоглу)
 сын (имя неизвестно)

Примечания 

Правители Европы XV века
Короли Боснии
Котроманичи
Бастарды знатных фамилий